Глоговац може да се односи на:

 Глоговац, седиште општине Глоговац, КиМ, Република Србија
 Општина Глоговац, општина на Косову, Република Србија
 Глоговац (Богатић), насеље у општини Богатић, Мачвански округ, Република Србија
 Глоговац (Јагодина), насељено место града Јагодине, Република Србија
 Глоговац (Књажевац), насеље у општини Књажевац, Република Србија
 Глоговац (Бела Паланка), село у општини Бела Паланка, Пиротски округ, Република Србија
 Глоговац (Бијељина), насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Глоговац (Цазин), насеље у општини Цазин, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Глоговац (Копривнички Бреги), насеље у општини Копривнички Бреги, Република Хрватска
 Глоговац (лептир), врста лептира

или

 Манастир Глоговац, манастир Српске православне цркве у општини Шипово

Види још 
 Глог